Federació Andorrana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Andorra
 Federació Algeriana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Algèria
 Federació Angolesa de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Angola
 Front Algèria Francesa, moviment polític històric francès a Algèria
 Forces Armades de Finlàndia, institució militar de Finlàndia
 Força Aèria Finlandesa, branca d'aviació militar de les Forces Armades de Finlàndia